Russian Roulette — русская рулетка, экстремальная азартная игра или пари с летальным исходом. Также может означать:

Музыка 
 
 Russian Roulette (песня) — первый сингл барбадосской певицы Рианны.

Другое 

 Russian Roulette — американская телеигра (телевикторина).
 Russian Roulette 2: The Next Worlds — компьютерная игра.

См. также 
 Русская рулетка (значения)